Sibylline et la Betterave est le premier album de la série Sibylline de Raymond Macherot. Mais également la 3ème histoire de ce personnage, publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

l'album fut publié en 1967. Il inclut les 2 premières histoires de Sibylline :

Sibylline et Sibylline & Cie

Univers

Synopsis 
Les aventures d'une petite troupe de souris qui, dans un premier temps, se font chasser par le chat Pantoufle de la maison où elles avaient élu domicile. Dans un second temps,  à la campagne, elle viennent en aide à un moineau pourchassé par de vilains corbeaux.

Personnages 
Sibylline et ses amis :

Les souris Taboum, Marmite, Quinquet.

Le moineau Friquet 

Et ses ennemis :

Le Chat Pantoufle (qui par la suite aura un temps sa propre série )

Une bande de corbeaux.

Historique

Publication

Revues 
Les trois histoires qui composent cet album furent d'abord publiées dans l'hebdomadaire Spirou entre 1965 et 1966.

Album 
Ce titre est le premier album de la série Sibylline publié pour la première fois en 1967.

Il regroupe les trois premières aventures prépubliées dans Spirou magazine, à savoir :

Sibylline (20 pages, 1965, Spirou n° 1403 à 1412)

Sibylline & Cie (20 pages, 1965,  Spirou n° 1421 à 1430)

Sibylline et la betterave (20 pages, 1965-1966,  Spirou n° 1443 à 1452)

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1965
Album de Sibylline
Album de bande dessinée sorti en 1967
Album Dupuis